Wettler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Uhle-Wettler (1927–2018), deutscher Generalleutnant und Militärhistoriker
 Manfred Wettler (* 1941), deutscher Psychologe
 Reinhard Uhle-Wettler (* 1932), deutscher Offizier